Licheng Qu kan syfta på följande platser:

Kina 

 Licheng Qu (härad i Kina, Shandong), 
 Licheng Qu (härad i Kina, Fujian), 

Robotskapade Kinaförgreningar